Фру́мери () — шведская фамилия. Известные носители:

  (1869—1937) — шведский скульптор.
 Фрумери, Гуннар де (1908—1987) — шведский композитор, пианист и педагог, сын архитектора Густава де Фрумери.
  (1872—1947) — шведский архитектор.
  (1849—1936) — шведский артиллерист.
  (род. 1978) — шведская актриса.
  (1775—1853) — шведский медальер.
  (род. 1978) — шведская скрипачка.
  (1896—1955) — шведский певец.
  (1883—1966) — шведская певица.